Michael Christensen est un pilote automobile danois
 Michael Christensen est un architecte danois
 Michael Færk Christensen (né le  à Hobro) est un coureur cycliste danois